События 1723 года в искусстве:
 После смерти сэра Готфрида Кнеллера его преемником на месте главного портретиста Георга I, короля Великобритании стал Чарльз Джервас, родом из Ирландии.
 Художник Уильям Айкман, родом из Шотландии, переезжает в Лондон, где поселяется как личный портретист сэра Джона Кэмпбелла, 2-го герцога Аргайла.
 Скульптор Марио Диаманти начинает работу над монументальным фасадом церкви святого Себастьяна в Палаццоло-Акреиде, в Сицилийском королевстве.

Произведения 

 . «» (см. илл.)
 Уильям Айкман. «Портрет леди Энн Кокрейн».
 Джованни Антонио Каналь, прозванный Каналетто. «Архитектурное каприччо» (первая подписанная и датированная работа художника).
 . «Портрет Джорджа Вертью».
 . «Миниатюрный портрет Кэтрин Эдвин».

Родились 
 3 февраля — Кэтрин Рид, шотландская портретистка (ум. 1778)
 12 апреля — Франц Антон Бустелли, баварский скульптор-модельер изделий из фарфора (ум. 1763)
 2 июля — , чешский художник-миниатюрист (ум. 1806)
 16 июля — Джошуа Рейнольдс, английский портретист (ум. 1792)
 23 октября — , французский гравёр (ум. 1797)
 14 ноября — Иоганн Людвиг Аберли, швейцарский пейзажист и гравёр (ум. 1786)
 Дата неизвестна:
 , итальянский живописец (ум. 1797)
 , австрийский живописец (ум. 1786)
 , ирландский гравёр (ум. 1792)
 , французский художник-миниатюрист и гравёр (ум. 1769)
 , шведский живописец (ум. 1793)
 , итальянский живописец (ум. 1765)
 , шотландский живописец (ум. 1798)
 , итальянский гравёр (ум. 1794)
 , итальянский живописец (ум. 1760)
 Икэно Тайга, японский живописец и каллиграф (ум. 1776)
 , испанский живописец (ум. 1793)

Умерли 
 11 февраля — , немецкий скульптор (род. 1628)
 19 октября — Готфрид Кнеллер, английский придворный живописец (род. 1646)
 6 декабря — , немецкая художница (род. 1688)
 Дата неизвестна:
 , тосканский живописец (род. 1648)
 , итальянский живописец (род. 1661)
 Алессандро Герардини, итальянский живописец (род. 1655)
 , итальянская художница (род. неизвестно)
 , итальянский живописец (род. 1653)
 Предположительно:
 Йоханна Хелена Херольт, нидерландская художница (род. 1668)

Искусство XVIII века